BVH peut faire référence à :
  ;
 Biovision Hierarchy, un format de données d'animation de personnages en informatique.
 Bibliothèques Virtuelles Humanistes, programme de recherche sur le livre ancien proposant une bibliothèque numérique du même nom, au Centre d'études supérieures de la Renaissance (Université de Tours - CNRS, UMR 7323), basé à Tours, France.